Ха́ггис () — национальное шотландское блюдо из бараньих потрохов (сердца, печени и лёгких), порубленных с луком, толокном, салом, приправами и солью и сваренных в бараньем сычуге. В русской кухне есть блюдо, схожее по ингредиентам и способу приготовления — няня. Внешне хаггис похож на фаршированные животные кишки или домашнюю колбасу. Блюдо подают с гарниром «нипс и таттис» (пюре из брюквы и картофеля). Также существуют вегетарианские рецепты хаггиса.

В англоязычных странах Хаггис традиционно готовят на ужин 25 января, во время празднования дня рождения знаменитого национального шотландского поэта Роберта Бёрнса.

Ода хаггису 
Во времена Бёрнса это блюдо считалось едой бедняков, так как его готовили из предназначенных на выброс овечьих потрохов. Бёрнс посвятил хаггису оду:
В тебе я славлю командира
Всех пудингов горячих мира, —
Могучий Хаггис, полный жира
И требухи.
Строчу, пока мне служит лира,
Тебе стихи.
<…>
Молю я Промысел небесный:
И в будний день, и в день воскресный
Нам не давай похлёбки пресной,
Яви нам благость
И ниспошли родной, чудесный,
Горячий Хаггис!
(перевод С. Маршака)

См. также 
 Шартан
 Няня
 Йох
 Баарш
 Сальтисон

Примечания

Ссылки 

 Alton Brown's Haggis Recipe 
 Belief in the Wild Haggis 
 How to cook the perfect Burns supper at scotland.org  
 Haggis, Hail to Thee! — slideshow by Life magazine 
 HAGGIS at The Foods Of England  
  

Шотландская кухня
Блюда из субпродуктов
Блюда по алфавиту